Als Technische Militärakademie werden folgende Akademien bezeichnet:

 die ehemalige K.u.K. Technische Militärakademie in der Österreich-Ungarischen Monarchie
 die heutige Technische Militärakademie Bukarest in Rumänien